Тамбура — назва струнних щипкових інструментів, відомих в Індії та Європі. Див., відповідно:
 Тамбура (Європа)
 Тамбура (Індія)

Див. також 
 Тамбуриця — хорватська танцювальна пісня, що виконується під супровід тамбури.

Щипкові музичні інструменти